İnönü (district), een district van de Turkse provincie Eskişehir
İnönü (stad), de hoofdplaats van het district
Ismet Inönü, Turks president